Emiliano Cribari, regista italiano
Emílson Cribari, calciatore brasiliano
Fábio Eduardo Cribari detto Binho, calciatore brasiliano